LLD est un sigle qui désigne :
 La location longue durée pour un bien ou un service.
 Licence de libre diffusion, une licence permettant au minimum la copie d'une œuvre. La licence libre en fait partie.

LL.D. est une abréviation qui désigne :
 Docteur en droit (de Legum Doctor), un titre universitaire décerné au titulaire d'un doctorat en droit.
 Doctor of Laws, diplôme de troisième cycle universitaire.

Abréviation